Viorel este un prenume masculin românesc care se poate referi la:

A

Vezi și 
 Viorea
 Viorela
 Viorica

Prenume masculine românești